El término dispersión puede referirse:

En matemáticas
a la dispersión, el grado de distanciamiento de un conjunto de valores respecto a su valor medio (media aritmética);

En física
a la dispersión, se le entiende como el fenómeno por el cual un conjunto de partículas que se mueven en una dirección determinada rebotan sucesivamente entre sí, perdiendo su dirección privilegiada de movimiento;

En óptica

a la dispersión de la luz; por ejemplo, la luz en el cielo se dispersa, y por ello se ve azul, y no negro; el cielo se ve azul o naranja cuando el Sol está en el horizonte, porque se recibe la radiación dispersada (dispersión de Rayleigh), y el hecho de que las nubes sean blancas también se debe a la dispersión (dispersión de Mie);

En acústica
 a la difracción, la dispersión que se produce cuando una onda sonora encuentra un obstáculo y, a fin de seguir transmitiéndose, lo rodea o bien se propaga por una abertura, si la hay;

En biología
De forma generalizada Dispersión Biológica

En ecología
a la dispersión, la capacidad de una población para colonizar nuevos hábitats por pequeños desplazamientos al azar de sus individuos, quienes se instalan en lugares un poco alejados del lugar en que fueron engendrados (compárese con migración);
Un tipo de dispersión biológica sería la de Dispersión Trans-Oceánica.

En botánica
a la dispersión, la de los propágulos, frutos y semillas, con que las plantas aseguran su descendencia; hay varios tipos, pero se conocen sobre todo dos: dispersión zoócora (producida por animales) y dispersión anemócora (producida por el viento);

En química
a una dispersión coloidal, un sistema fisicoquímico formado por dos o más fases: una continua, habitualmente fluida, y otra dispersa, en forma de partículas generalmente sólidas, de entre 5 y 200 nanómetros;

En química del medio ambiente
a la dispersión, el conjunto de fenómenos mediante los cuales las especies químicas pasan de unos compartimientos ambientales a otros o se diluyen dentro de uno de ellos.